Exact Audio Copy (EAC) — программа для риппинга аудио-CD в среде Microsoft Windows. Работоспособность EAC также экспериментально подтверждена в новых версиях Wine в среде Linux. Автор программы — Андре Витхофф (Andre Wiethoff) — написал её в 1998 году, будучи на тот момент студентом университета в Дортмунде, Германия.

Основная функция EАС — преобразование аудиотреков со стандартных звуковых компакт-дисков в файлы WAV, которые затем могут быть перекодированы в другие форматы, например в AAC, MP3, OGG Vorbis, WavPack, FLAC или APE с помощью внешнего кодировщика. Поддерживается онлайн-база данных AccurateRip, позволяющая автоматически сравнивать вашу копию диска с копиями, сделанными другими людьми. Кроме того, при риппинге EAC создаёт Cue sheet (файл разметки), содержащий всю информацию, необходимую для точного копирования диска: зазоры (gap), атрибуты треков, коды ISRC и информацию CD-Text.

Exact Audio Copy распространяется по лицензии freeware, некоммерческое использование бесплатно. Программа является де-факто стандартом среди аудиофилов за высокую точность и способность копировать серьёзно повреждённые аудио-CD.

Функциональные особенности 

 Работа с оптическими накопителями как с интерфейсом SCSI, так и с ATAPI.
 Возможность учитывать смещение (offset), вносимое конкретным накопителем при чтении и записи.
 Коррекция ошибок чтения и потери синхронизации.
 Автоматическое изменение скорости СD/DVD-накопителя в зависимости от качества диска.
 Поддержка BladeEnc и LAME DLL для сжатия аудиоданных «на лету».
 Поддержка внешних кодировщиков (MP3, VQF, RA, AAC, FLAC и др).
 Пакетное сжатие и распаковка WAV.
 Поддержка смещения кодировщика (сompression offset).
 Определение зазоров между треками.
 Функция записи CD (CD-R/CD-RW).
 Воспроизведение аудио-CD.
 Автоматическое определение возможностей CD-накопителя.
 Возможность синхронизации треков для накопителей с неточным звуковым потоком.
 Совместимость с Escient CDDB, используется база данных СD freedb.org.
 Функции «Record» и «Loop Record» для записи с пластинок, радио и т. д.
 Поддержка нескольких сеансов записи диска (CD-Extra).
 Поддержка CD-Text.
 Редактор тегов ID3 с возможностью перетаскивания из списка треков и базы данных.
 Удаление щелчков после извлечения.
 Встроенный микроредактор WAV-файлов.

См. также 
 EZ CD Audio Converter
 Easy CD-DA Extractor
 cdparanoia — программа для UNIX-подобных операционных систем и BeOS, работающая в командной строке и претендующая на создание идеальных копий.
 Rubyripper — программа для UNIX-подобных операционных систем, работающая в оконном режиме.
 dBpoweramp
 CDex
 foobar2000 — аудиоплеер с функцией CD-риппинга.

Примечания

Ссылки 
 Exact Audio Copy копируем музыку с CD без потери качества
 Официальный сайт 
 Введение в EAC 

Бесплатное программное обеспечение